Eendimensionaal, voorstelling met één dimensie
 Canon EOS-1D, spiegelreflexcamera van Canon
 One Direction, als afkorting voor de Britse boyband

Zie ook 
 D1 (doorverwijspagina)